Марина Владимировна Заневская (родилась 24 августа 1993 года в Одессе, Украина) — теннисистка, по ходу своей карьеры сперва представлявшая на соревнованиях Украину, а ныне играющая за Бельгию; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде; победительница двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2009, Открытый чемпионат Франции-2011).

Общая информация 
Марина — младшая из двух детей Натальи и Владимира Заневских; её брата зовут Руслан.

Украинка из спортивной семьи: в детстве несколько лет она занималась художественной гимнастикой, а в восемь лет переключилась на теннис. Любимое покрытие — хард. В 2016 году сменила гражданство на бельгийское и стала выступать под флагом Бельгии.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (32)

Победы (19) 

* призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Отмененные финалы (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (26)

Победы (14)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Украины
Теннисисты Бельгии
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек